Galambos Márton (1820–1872) orvos, állatorvos
 Galambos Márton (1940–1995) cselgáncsozó
 Galambos Márton (1975?–) újságíró, a magyar Forbes főszerkesztője